Марина Руденко (род. 25 апреля 1988, Москва) — современный российский художник, автор объектов и инсталляций, куратор, экспозиционер.

Биография 
В 2010 году окончила Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова, в 2011 г. — программу профессиональной переподготовки на факультете журналистики МГУ.

Выпускница «Свободных мастерских» при Московском Музее Современного Искусства (2012 г.), Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко (2015 г.) и Института Проблем Современного Искусства (2016 г.).

Работы находятся в частных собраниях в России и зарубежом, а также в коллекциях Е.К.АртБюро, Московского Музея Современного Искусства и Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Персональные выставки 
 2017 — «Блоу Ап Иллюжинс» (в рамках внеконкурсной программы «Фабричные мастерские. Сессия III»), ЦТИ Фабрика, Москва 
 2014 — «Пикселизация пространства» (в рамках проекта «Дебют» ММСИ и параллельной программы IV Московской международной биеннале молодого искусства «Время мечтать»), галерея Беляево, Москва.

Избранные выставки и проекты 
 2019 — «Сообщества и Пространства», ЦСИ Винзавод, Москва
 2018 — «Удав, проглотивший слона», 25KADR Gallery, Москва
 2016 — «Космос. LOVE» (совместно с Яшей Мохначевой-Яворской при участии Госкорпорации «Роскосмос»), ARTPLAY, Москва
 2016 — «19/92. Сначала», ММСИ, Москва
 2016 — «Говорит и показывает ФБ», МВЦ Рабочий и Колхозница, Москва
 2016 — «Between the lines», GRAD gallery, Великобритания, Лондон
 2015 — «Осмысляя границы», ЦСИ имени Сергея Курехина, Санкт-Петербург
 2015 — «Нет времени», ЦСИ Винзавод, Москва
 2015 — «Generation next», Мультимедиа Арт Музей, Москва
 2015 — «Художественные сообщества Москвы», Музей Москвы, Москва
 2015 — «Что говорить когда нечего говорить», Ударник, Москва
 2014 — «Говорит Москва», Фонд культуры «Екатерина», Москва
 2014 — Фестиваль «Научное искусство. Physics of art», ЦДХ, Москва
 2014 — «Ночь новых медиа» и «Архстояние детское: Можно», Никола-Ленивец
 2013 — Международный фестиваль полнокупольного искусства «Измерение», Музей космонавтики, Калуга
 2013 — «На этой выставке много хороших работ», Е.К.АртБюро, Москва
 2012 — «Отвергнутая действительность» (специальный проект III Московской Международной Биеннале Молодого Искусства), ARTPLAY, Москва

Награды и премии 
 2013 — Лауреат Третьего Красноярского Международного Фестиваля Экранных и Медиа Искусств, Красноярск.

О творчестве 
«Ее искусство – это игра в пространстве цифровой неРеальности. Марина – яркий представитель инфантильного поколения, погрязшего в виртуальных мирах, и именно это и является вдохновением для творчества. Она трансформирует элементы цифрового мира в реально осязаемые выставочные пространства...» — рассказывает художник Александра WeldQueen Ивлева.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Марины Руденко в Facebook
 Документальный фильм о художнице проекта "Art Is" 2018
 Интервью Марины Руденко с арт блогером Аленой Алексеевой (Арт Фанатка) 2019

Современные художники
Современные художники России
Художники XXI века
Художники по алфавиту
Родившиеся в Москве
Родившиеся в 1988 году
Персоналии по алфавиту